Pögl ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Pögl (* um 1430; † 1486), steirischer Hammerherr und Waffenfabrikant

Siehe auch:
 Pögel
 Bögl